

Дивись також 
 Нова Казмаска
 Руська Казмаска
 Стара Казмаска